Верхняя Инта — посёлок городского типа Республики Коми России. Железнодорожная станция. Население посёлка на 2020 год составляет 1055 жителей. В посёлке расположена единственная в Республике Коми и одна из трёх самых мощных вышек навигационной системы «Чайка».

История 
До 1955 года Верхняя Инта была центром Интинского района.

Население

См. также 
 Инта

Примечания

Источники 
 

Населённые пункты городского округа Инта
Посёлки городского типа Коми